Veče sa Ivanom Ivanovićem (srbskou cyrilicí Вече са Иваном Ивановићем) je srbská talk-show, která se vysílá jednou týdně na stanici Prva Srpska Televizija. Show uvádí Ivan Ivanović.

Hosté

1. sezóna

2. sezóna

3. sezóna

4. sezóna

5. sezóna

6. sezóna

Budoucí série 
Dne 12. června 2013 Ivan Ivanović podepsal smlouvu s vysílatelem Prva Srpska Televizija pro další období. Dragan Nenadović, ředitel Prva Srpska Televizija, potvrdil vysílání šesté a sedmé série.

Externí odkazy 
 Oficiální prezentace @ Prva Srpska Televizija

Televizní pořady vysílané od roku 2010